Адаван Раджамохан (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Дегерфорс».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в «Васалунде», а также некоторое время играл за «Урсвик», после чего попал в молодёжную команду АИК. Взрослую карьеру начал в 2013 году в «Акрополисе», выступавшем во втором шведском дивизионе. Первую игру на взрослом уровне провёл 14 апреля против «Коньяспора» из Альбю. В сезоне 2019 года забил 19 мячей в 28 матчах и занял вторую строчку в списке бомбардиров, а клуб стал победителем первого дивизиона и поднялся в Суперэттан. 16 июня 2020 года в первому туре нового сезона дебютировал в Суперэттане в матче с «Далькурдом», выйдя на замену в конце встречи.

14 декабря 2020 года перешёл в «Дегерфорс», по результатам сезона завоевавшим право выступать в Алльсвенскане, подписав с клубом двухлетнее соглашение. 26 апреля 2021 года Раджамохан дебютировал в чемпионате Швеции, появившись на поле на последних минутах встречи с «Гётеборгом» вместо Юхана Бертильссона.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Дегерфорса» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Акрополис»
Игроки ФК «Дегерфорс»